Терновский городской совет () — административно-территориальная единица и соответствующий орган местной власти в составе Днепропетровской области Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Терновка
.

Населённые пункты совета 
 
 г. Терновка 
 с. Зелёная Долина

Примечания 

Городские советы Днепропетровской области
Терновка